Leonardo Rodrigo da Silva Martins, mais conhecido como Leonardo Martins (Belo Horizonte, 29 de março de 1978), é um futebolista brasileiro que atua como zagueiro. Atualmente, joga pelo SK Himarë da Albânia.

Títulos
Gramozi Ersekë
Segunda Divisão da Albânia - 2007/2008

Ligações externas
Site Pessoal
Ogol
Jogadores do Brasil

Naturais de Belo Horizonte
Futebolistas de Minas Gerais
Futebolistas do América Futebol Clube (Belo Horizonte)